Los England Saxons es una selección secundaria de rugby de Inglaterra regulada por la unión de ese país.

Reseña 

Su primer partido fue en 1967 en una gira por Canadá, desde ese entonces ha disputado amistosos contra selecciones de países de menor desarrollo del deporte. Desde el 2003 participó de la Churchill Cup hasta su última edición en 2011, obteniendo 6 títulos de los 9 en disputa. En los últimos años, se ha enfrentado a los Ireland Wolfhounds y a Scotland A, selecciones secundarias de la Isla de Irlanda y de Escocia respectivamente, en los mismos fines de semana que sus selecciones principales chocan por el 6 naciones.

A lo largo de la historia los equipos que no son los principales de Inglaterra se lo han conocido con otros nombres: England XV, England B, Emerging England y hasta el 2006 England A.

Palmarés 

 Churchill Cup (6): 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011

Participación en copas

Churchill Cup 

 Churchill Cup 2003: Campeón
 Churchill Cup 2004: 2º puesto
 Churchill Cup 2005: Campeón
 Churchill Cup 2006: 4º puesto
 Churchill Cup 2007: Campeón
 Churchill Cup 2008: Campeón
 Churchill Cup 2009: 3º puesto
 Churchill Cup 2010: Campeón
 Churchill Cup 2011: Campeón

Tours 

 Tour a Japón 2003: ganó (0 - 2)
 Tour a Sudáfrica A 2016: ganó (0 - 2)

Véase también 

 Rugby Football Union
 Selección de rugby de Inglaterra
 Selección femenina de rugby de Inglaterra
 Selección de rugby 7 de Inglaterra
 Selección femenina de rugby 7 de Inglaterra
 Selección juvenil de rugby de Inglaterra

Referencias

Enlaces externos 
 England XV International Rugby Scores
 RFU - Other England Teams
 The Rugby Archive - England Saxons

Rugby en Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Rugby